Eliel ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Eliel-Wallach (1928–2019), Überlebende und Zeitzeugin der Shoah
 Ernest L. Eliel (1921–2008), US-amerikanischer Chemiker